Umetnostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2014.

Dobitniki medalj

Po disciplinah

 *-le kratki program, **-le dolgi program.

Po državah

Zunanje povezave
 Uradna stran tekmovanja 

Športi Zimskih olimpijskih iger 2014
2014